1987 Голяма награда на Белгия е 34-то за Голямата награда на Белгия и трети кръг от сезон 1987 във Формула 1, провежда се на 17 май 1987 година на пистата Спа-Франкоршамп близо до градчетата Спа и Франкоршамп, Белгия.

Репортаж

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Белгия